Udbina, općina u Ličko-senjskoj županiji, u Hrvatskoj
 Udbina (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići, BiH
 Tvrđava Udbina, ruševna srednjovjekovna fortifikacija u Udbini